

Чєрний Ваг (річка)
 Чєрний Ваг (водосховище)